Виллуа́н () — фамилия.

Известные носители:

 Виллуан, Александр Иванович (1808—1878) — русский пианист-педагог, композитор, учитель Николая и Антона Рубинштейнов.
 Виллуан, Василий Юльевич (1850—1922)— русский музыкант-универсал и музыкальный педагог; племянник А. И. Виллуана.